Kabinett Hoffmann II bezeichnet:
 Kabinett Hoffmann II (Bayern), Landesregierung von Bayern von 1919 bis 1920 unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann
 Kabinett Hoffmann II (Saarland), Landesregierung des Saarlandes von 1951 bis 1952 unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann